Eduardo Blanco (piłkarz)
 Eduardo Blanco (pisarz)
 Eduardo Blanco (aktor)